Preusmjeri Nacrt:HQ-16